Le mot moufle peut faire référence à :
 En habillement :
 Une moufle, un type de gant séparant le pouce du reste des autres doigts de la main ;

 en technique :
 une (ou un) moufle, un dispositif mécanique permettant le levage d'une charge par plusieurs brins de câble ;
 un moufle en architecture, est une barre de fer pour empêcher l'écartement de deux murs ;
 un moufle en poterie est un récipient en matériau réfractaire dans lequel un objet n'est pas soumis à l'action directe de la flamme d'un four ;

 en social :
 Moufle, un groupe de musique humoristique de Bruxelles ;
 en langage populaire, « enlève tes moufles », se dit à quelqu'un commettant des erreurs à l'aide d'un clavier.

Culture 
 La Moufle, un film d'animation de Roman Katchanov sorti en 1967
 La Moufle, un film d'animation de Clémentine Robach sorti en 2014

Notes et références